Бе́йгель — еврейская фамилия, образованная от «бейгл» () — популярной у евреев выпечки, аналогичной русским бараночным изделиям.
 Браун, Мишель (настоящее имя Броварник Бейгель, Мисаэль; род. 1976) — аргентинский актёр, певец и композитор.
 Бейгель, Яков Иосифович (1882—1949) — русский и советский врач-терапевт, фтизиатр, патологоанатом.

См. также 
 Бейгл
 Бейгельман